Tricia McMillan soprannominata Trillian, personaggio letterario creato da Douglas Adams
 Trillian (software), programma di messaggistica istantanea
 Un progetto per portare il kernel del sistema operativo Linux nell'architettura Intel IA-64